Bartleby steht für:

 Bartleby der Schreiber, Erzählung von Herman Melville (1853)
 Haus Bartleby, Verein und kapitalismuskritisches Projekt in Berlin (2014–2017)